Alkim bzw. Alkım bezeichnet:

 Alkım, einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)
 ALKIM (Unternehmen), ein türkisches, börsennotiertes Unternehmen